Montchamp puede referirse a:

 Montchamp, comuna francesa situada en Calvados.
 Montchamp, comuna francesa situada en Cantal.